Ахангара́н ()
 Ахангаран  — город в Ташкентской области Узбекистана.
 Ахангаран (Ангрен) — река в Узбекистане, правый приток реки Сырдарья.
 Ахангаран — станция метро в Ташкентского метрополитена (Узбекистан)